Washington Square steht für:

 Washington Square (Roman), Roman  von Henry James (1881)
 Washington Square (Oper), Oper  von Thomas Pasatieri (1976)
 Washington Square (Film), US-amerikanischer Film von Agnieszka Holland (1997)
 Washington Square (Bangkok), Vergnügungsviertel in Bangkok
 Washington Square (San Francisco), Park in San Francisco
 Washington Square Park, Park in New York

Siehe auch:
 Washington Square Historic District